Zhengding bezeichnet:

Zhengding (正定县), einen Kreis der Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei
Zhengding (Großgemeinde) (正定镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
das Bistum Zhengding, römisch-katholische Diözese in der Volksrepublik China